muscolo trasverso perineale superficiale e profondo
muscolo trasverso dell'addome
muscolo trasverso auricolare
muscolo trasverso della lingua
muscolo trasverso del mento
muscolo trasverso del torace
muscolo trasverso spinale

Altro
muscolo intertrasversario, posto cioè tra i processi trasversi delle vertebre
parte trasversa del muscolo nasale